Я́нкев-Йо́сеф Тве́рский, известный как реб Я́нкеле Скви́рер (, дословно реб Янкеле из Сквиры; , , Киевская губерния, Российская империя — , Нью-Сквер, штат , США) — хасидский цадик, глава Сквирской династии (Сквирский Ребе), основатель её современного центра поселения Новая Сквира в штате Нью-Йорк.

Биография 
Янкев-Йосеф Тверский родился в местечке Сквира Киевской губернии в 1899 году в семье Сквирского Ребе Дувида Тверского (1848—1919), известного среди последователей как реб Дувидл Сквирер — потомка основателя хасидизма Бал-Шем-Това и его ученика, основателя Чернобыльской династии Менахем-Нохема Тверского. С началом Первой мировой войны вся семья перебралась в Киев, а после смерти отца — в Кишинёв, в ставшую к тому времени румынской Бессарабию.

В 1925 году реб Янкеле женился на дочери Устиловского ребе Пине (Пинхус Тверский, 1880—1943) Тране и провёл год в Белзе в обучении у её деда — Белзского Ребе Исухера Дов-Бер Рокеаха (1854—1926). По возвращении в Кишинёв Янкев-Йосеф Тверский возглавил некоторое число хасидов из приверженцев Чернобыльской династии, которые наряду с последователями Ружинской династии Фридманов (её ответвлений — Садагорской, Штефанештской, Рашковской) составляли в ту пору большинство бессарабских приверженцев хасидизма. Через некоторое время ему удалось основать собственный двор в Калараше, а после присоединения Бессарабии к СССР — перевести его в Яссы.

Ребе Янкев-Йосеф пережил печально известный Ясский погром июня 1941 года, но его хасидский двор был разрушен. В 1945 году, после Второй мировой войны, он вместе с семьёй переехал в Бухарест, а в 1947 году эмигрировал в США, поначалу поселившись в бруклинском районе Уильямсберг. Полагая, что единственным средством уберечься от влияния сугубо материалистической, по его мнению, окружающей культуры, будет относительная изоляция в сельской местности, реб Янкеле, собрав некоторое число сторонников (около двадцати семейств), в 1957 году основал поселение Новая Сквира в графстве Рокланд штата Нью-Йорк. Это поселение впоследствии значительно разрослось и стало прототипом нескольких подобных хасидских поселений в окружающих Нью-Йорк сельских районах.

Образ жизни поселения разительно отличался от окружающих предместий большого Нью-Йорка как в культурно-религиозном, так и в языковом плане (практически единственным языком общения в Новой Сквире служит идиш). Этому способствовала и определённая самодостаточность Новой Сквиры в материальном плане, прежде всего обеспечиваемая производством молока и молочной продукции.

Янкев-Йосеф Тверский умер в Новой Сквире в 1968 году и сквирскую общину поселения возглавил его сын Дувид Тверский, более известный среди последователей как реб Дувидл. Вторую по величине сквирскую общину — в бруклинском районе Боро-Парк — до 2001 года возглавлял племянник Янкев-Йосефа Тверского Дувид Тверский, или тоже реб Дувидл.

Чернобыльская и Сквирская династии

Родословная от Бал-Шем-Това 
Исро́эл Бал-Ше́м-Тов
 реб Герш-Цви (реб Гершеле)
 ребе Арн из Опатова (Апта)
 ребе Нафту́ле-Цви-Герш из Опатова (реб Гершеле Скви́рер) — правнук Бал-Шем-Това, основатель Сквирской династии (Первый Сквирский Ребе)
 его дочь Хана-Сима — вышла замуж за Ицхока Тверского из Сквиры, известного как реб Ицикл Сквирер (1812—1885), седьмого сына ребе Мордхе Тверского, известного как реб Мотеле Чернобылер (1770—1837)
 ребе Дувид Тверский (реб Дувидл Сквирер)
 ребе Янкев-Йосеф Тверский (реб Янкеле)

Ссылки 
 Макаровская династия 

Раввины США
Раввины по алфавиту 
Персоналии:Кишинёв
Персоналии:Нью-Йорк
Раввины Румынии
Хасидские цадики
Раввины Молдавии